Cesare De Sanctis (musicien)
 Cesare De Sanctis (ami de Verdi)